Мовилица има више значења:

 Мовилица (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Мовилица (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Мовилица (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Мовилица (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Мовилица (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Мовилица (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Мовилица (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији